Didier Laloy, (1974-), accordéoniste belge ;
 Geneviève Laloy, auteur-compositeur-interprète belge de chanson française pour jeune public ;
 Jean Laloy (1912-1994), diplomate français membre de l'Académie des sciences morales et politiques ;
 Jean-Marie Laloy (1851-1927), architecte français ;
 Jean-Nicolas Laloy (1745-1804), homme politique français ;
 Jean-Robert Laloy, (1932-), restaurateur français ;
 Louis Laloy (1874-1944), musicologue et critique musical français ;
 Marie-José Laloy (1950-), femme politique belge ;
 Maurice Lalloy, (1896-1985), homme politique français ;
 Pierre-Antoine Lalloy, (1749-1846), homme politique français ;
 Pierre-Jack Laloy (1885-1962), architecte français ;
 Sophie Laloy, réalisatrice, scénariste, ingénieur du son et actrice française ;
 Yves Laloy (1920-1999), architecte et peintre français.

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français